Nordland bezeichnet:
 Nordland, eine Provinz in Norwegen
 Nordland (Værøy), einen Ort in der Kommune Værøy, Fylke Nordland, Norwegen
 Nordland (Washington), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Nordland (Film), einen Film von Ingo J. Biermann
 Nordland (Band), eine Schweizer New Wave/Indie-Band
 Nordland (Streetmark), ein Album der Band Streetmark
 Nordland (Bathory) und Nordland II, zwei Alben der Band Bathory
 Liste von Schiffen mit Namen Nordland, mehrere Schiffe
 Schiff der deutschen Kriegsmarine (1944/45), siehe Niels Juel (Schiff, 1923)
 einen Teil des Osnabrücker Landes
 Nordland Papier, eine Papierfabrik im emsländischen Dörpen
 Nordland-Verlag, einen Verlag aus der Zeit des Nationalsozialismus
 Nordlandverlag, einen neonazistischen Verlag (Volk in Bewegung & Der Reichsbote; Magazin Werk-Kodex seit 2018)
 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“
 Das Schwarze Auge: Die Nordland-Trilogie, ein Computer-Rollenspiel

Nordland ist der Familienname von:
 Eva Nordland (1921–2012), norwegische Pädagogin und Friedensaktivistin

Siehe auch:
 Nordland Township (Begriffsklärung)
 Nordlandsbanen, der Teil des norwegischen Eisenbahnnetzes bezeichnet, der Bodø und Trondheim verbindet
 Noordland
 Northland
 Norland
 Norrland